Komlós, magyar családnév

Földrajz
Komlós (Beregszászi járás) (ukránul Хмільник, magyar átírásban: Hmilnik), Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás
Komlós (Rahói járás) (ukránul Хмелів, magyar átírásban: Hmeliv), Ukrajna, Kárpátalja, Rahói járás
Komlós, ma Ószentanna (románul Comlăuș), Arad megye, Románia
Komlóskeresztes (szlovákul Chmeľov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Komlóspatak (szlovákul Chmeľová), Szlovákia, Eperjesi kerület, Bártfai járás
Füzérkomlós, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sátoraljaújhelyi járás
Kiskomlós (románul Comloșu Mic), Románia, Bánság, Temes megye
Nagykomlós (románul Comloșu Mare), Románia, Bánság, Temes megye
Tapolykomlós (szlovákul Chmeľovec), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Tótkomlós, Magyarország, Békés megye, Orosházi járás
Ugocsakomlós (románul Comlăușa), Románia, Szatmár megye 

Lásd még: Komló (település), Komlósd, Komlóska